Wilsbach steht für:

 Wilsbach, Ortsteil der Gemeinde Bischoffen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen 
 Wilsbach (Aar), Nebenfluss der Aar (Dill)

Wilsbach ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth S. Wilsbach, US-amerikanischer General (US Air Force)

Siehe auch:
 Vilsbach